Sonet peut désigner :
 SONET, un protocole de la couche 1 du modèle OSI.
 Le père Denis Sonet (1926-2015)
 (3821) Sonet, un astéroïde
 Kia Sonet, un véhicule de Kia motors